Comarques de la Région de Murcie.

 Altiplano
 Alto Guadalentín
 Bajo Guadalentín
 Campo de Cartagena / Comarque de Cartagena
 Huerta de Murcia
 Comarque du Mar Menor
 Comarque du Noroeste ou Región del Noroeste
 Comarque du Río Mula / Cuenca del Río Mula
 Región Oriental
 Valle de Ricote
 Vega Alta del Segura
 Vega Media del Segura

Subdivision dans la Région de Murcie